Дискография Stereophonics, валлийской рок-группы.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Совместно с другими артистами

DVD

Примечания 

Stereophonics
Stereophonics